Юксеево — название населённых пунктов в России:

 Юксеево — село в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Юксеево — село в Кочевском районе Пермского края.
Юксеево — до 2008 г.  название деревни Холуново в Слободском районе Кировской области.